Usher (englisch für Diener, Pförtner, Platzanweiser) bezeichnet:

 Usher (* 1978), Künstlername des US-amerikanischen R&B-Sängers Usher Raymond
 Usher-Syndrom, Hörsehbehinderung

Usher ist der Familienname folgender Personen:
 Abbott Payson Usher (1883–1965), US-amerikanischer Historiker und Ökonom
 Alberto Héber Usher (1918–1981), uruguayischer Politiker, war 1966/1967 Präsident von Uruguay
 Bazoline Estelle Usher (1885–1992), US-amerikanische Pädagogin und Schulleiterin
 Charles Usher (1865–1942), schottischer Mediziner
 David Usher (* 1966), kanadischer Rocksänger und Songschreiber

 James Usher, auch James Ussher (1581–1656), anglikanischer Bischof
 Jessie Usher (* 1992),  US-amerikanischer Schauspieler
 John Palmer Usher (1816–1889), US-amerikanischer Politiker
 Leonard G. Usher (1907–2003), britischer Lehrer, Bürgermeister und Verleger in Fiji
 Michael B. Usher (* 1941), britischer Ökologe
 Robert Usher (1901–1990), US-amerikanischer Szenenbildner

Sonstiges:
 Usher-Gletscher, Gletscher auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Mount Usher, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:

 Der Untergang des Hauses Usher, Erzählung von Edgar Allan Poe,
 Gentleman Usher of the Black Rod, hohes Amt im britischen Oberhaus und in Parlamenten weiterer Commonwealth-Staaten
 Ussher
 Ascher
 Asscher